Jimi – lingua ciadica parlata in Camerun
Jimi Hendrix (1942-1970) – musicista statunitense
Jimi Heselden (1948-2010) – imprenditore inglese
Jimi Jamison (1951) – cantautore statunitense
Jimi Mistry (1973) – attore britannico di origini indiane
Jimi Tenor (1965) – musicista finlandese

Pagine correlate
James